Powiat piński (I Rzeczpospolita) – powiat województwa brzeskolitewskiego I Rzeczypospolitej
 Powiat piński (gubernia mińska) – powiat guberni mińskiej Imperium Rosyjskiego
 Powiat piński (II Rzeczpospolita) – powiat województwa poleskiego II Rzeczypospolitej